Le elezioni presidenziali in Slovenia del 1997 si tennero il 23 novembre.

Risultati

Collegamenti esterni

1997
Slovenia